Zmagania kobiet powyżej 67 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej zostały stoczone 11 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawione zawodniczki 
 Anne-Caroline Graffe
 María del Rosario Espinoza
 Anastasija Barysznikowa
 Wiam Dislam
 Nadin Dawani
 Feruza Jergeszowa
 Milica Mandić
 Natália Falavigna

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012